Las protestas por el encarcelamiento de Pablo Hasél comenzaron en España el 16 de febrero de 2021, después de que el rapero español fuera arrestado y encarcelado por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. Hasél había sido condenado previamente en 2018 por el mismo motivo, pero no se había presentado en prisión.

Antecedentes 
Pablo Hasél es un rapero y escritor español conocido por sus letras controvertidas y críticas hacia la monarquía, la policía y el sistema judicial español. En 2018 fue condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona y recibió una sentencia de prisión de nueve meses, que no cumplió. En febrero de 2021, después de que se ordenara su ingreso en prisión, se refugió en el edificio de la Universidad de Lérida junto con un grupo de seguidores. Finalmente, fue arrestado por la policía.

Desarrollo 

Las protestas comenzaron en Cataluña, donde la detención de Hasél fue especialmente controvertida debido a la fuerte identidad nacionalista catalana y a la percepción de que la justicia española es parcial contra los independentistas. Sin embargo, pronto se extendieron a otras regiones de España, incluyendo Madrid, Valencia y Andalucía, y a ciudades extranjeras como París y Berlín.

Las manifestaciones se han caracterizado por la violencia, con enfrentamientos entre manifestantes y la policía y daños a edificios y mobiliario urbano. En algunos casos, los manifestantes han intentado asaltar comisarías de policía y han quemado contenedores de basura y coches. A lo largo de la semana, se han detenido a más de 14 personas en toda España por su participación en las protestas.

Reacciones 

Las protestas han generado un intenso debate en España sobre la libertad de expresión y el uso de la prisión como castigo por la crítica política. Algunos políticos y grupos de la sociedad civil han defendido a Hasél y han pedido la derogación de la ley que penaliza el enaltecimiento del terrorismo.

Referencias 

Manifestaciones y protestas
Política de España
Historia contemporánea de España
Derechos humanos en España
Censura en España